Farida (فريدة en arabe) est un prénom féminin arabe, équivalent au prénom masculin Farid, signifiant « unique ».

Personnalités 
 Farida d’Égypte, reine d’Égypte
 Farida Belghoul, auteure française
 Farida Benlyazid, réalisatrice, scénariste et journaliste marocaine
 Farida Diouri, écrivaine marocaine
 Farida Gangi, chanteuse italienne
 Farida Haddouche, femme politique algérienne
 Farida Jalal, actrice indienne
 Farida Parveen, chanteuse bangladaise
 Farida El Hadrati, boxeuse française d'origine marocaine
 Farida Taher, réalisatrice, documentariste et productrice radio franco-algérienne.

Personnages de fictions 
 Farida dans la bande dessinée Yann et Farida

Prénom féminin
Prénom arabe